Zkratka MNB, kombinace písmen M, N a B, může znamenat:

 Magyar Nemzeti Bank – Maďarská národní banka
 Ministerstvo národní bezpečnosti